Paweł Targiel – śląski poeta i działacz kultury.
 Ralf-Rüdiger Targiel – niemiecki historyk, archiwista i publicysta.